

Codici 
 ZS – codice vettore IATA di Azzurra Air
 ZS – designazione degli squadroni della US Navy per Airship Anti-Submarine Squadron

Altro 
 ZS – digitazione errata dello XD
 zs – simbolo dello zeptosecondo
 Zs – simbolo dello zettasecondo
 zS – simbolo dello zeptosiemens
 ZS – simbolo dello zettasiemens
 ZS – Router/Firewall zeroshell
 ZS – targa automobilistica di Stettino (Polonia)